Податковий номер або Податковий номер платника податків — термін законодавства України, що може змінювати своє значення у різних контекстах.

Загальне значення — це ідентифікатор фізичної або юридичної особи, який дозволяє ідентифікувати її для цілей оподаткування шляхом обліку платників податків у контролюючих органах.

В Україні існує декілька типів ідентифікаторів в залежності від статусу особи, типу оподаткування, способу обліку, реєстру. В інших країнах може бути термін зі схожим значенням та назвою. Хоча, цей ідентифікатор в Україні було введено для цілей оподаткування, він використовується і для ідентифікації фізичних осіб в інших цілях.

з 1997 по 2011 

З 1998 по 2011 документом, що встановлював порядок обліку платників податків був наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)». Цим порядком використовувалися два ідентифікатори:

 Код платника податків за ЄДРПОУ
 Номер ДРФО

Також, окремим законом «Про податок на додану вартість» 1997 року було передбачено податковий номер платника податку на додану вартість («податковий номер» або «індивідуальний податковий номер»).

З 2011 року 

Станом на 2019 рік документ, який встановлює використання ідентифікаторів для цілей оподаткування та власне порядок визначення податкового номера є наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

Згідно порядку, роль ідентифікатора особи для цілей оподаткування виконують:

 код за ЄДРПОУ для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб — резидентів та нерезидентів (8-розрядий код з ведучими нулями)
 РНОКПП для фізичних осіб (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття), 10-розрядний код з ведучими нулями
 серія та номер діючого паспорта — для осіб, що відмовилась від отримання РНОКПП
 реєстраційний (обліковий) номер платника податків (9-розрядний код з ведучими нулями), який присвоюється контролюючими органами:
 уповноваженим особам договорів про спільну діяльність
 управителям майна при взятті на облік договорів управління майном
 інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції
 виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні

Для цілей оподакування також можуть використовуватися інші ідентифікатори платників податків:
 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (ІПН) — для юридичних осіб або фізичних осіб підприємців, що є платниками ПДВ (12-розрядний код).

Примітки

Посилання  
 

Оподаткування